Der Senat  Stobbe I war von vom 2. Mai 1977 bis zum 26. April 1979 die Regierung von West-Berlin.

Einzelnachweise 

Stobbe 1
Kabinett mit SPD-Beteiligung
Kabinett mit FDP-Beteiligung
Politik (West-Berlin)